Michael Collins is de naam van verschillende personen:

 Michael Collins (Iers politicus), een Iers politicus en revolutionair
 Michael Collins (film), film
 Michael Collins (acteur), een acteur
 Michael Collins (coureur), Engels motorcoureur
 Michael Collins (Limerick TD), in 2004 parlementslid voor Limerick, Ierland
 Michael Collins (astronaut), een Amerikaans astronaut, bekend van de Apollo 11 missie
 Michael Collins (muzikant), een Brits klarinetspeler
 Michael Collins (schrijver), een schrijver
 Michael Collins (golfer), Iers golfer